Шу́нин — русская фамилия.

 Шунин, Антон Владимирович (род. 1987) — российский футболист.
 Шунин, Лев Александрович (1931—1992) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Шунин, Николай Михайлович (1915—1977) — полный кавалер ордена Славы.